Tokoroa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Tokoroa,

Nya Zeeland 

 Tokoroa, Nya Zeeland, Waikato, South Waikato District, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar